Das Abierto Mexicano Telcel 2020 war ein Tennisturnier, das vom 24. bis 29. Februar 2020 in Acapulco stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in Santiago de Chile die Chile Dove Men+Care Open sowie in Dubai die Dubai Duty Free Tennis Championships gespielt. Letztere zählten genau wie die Abierto Mexicano Telcel zur Kategorie ATP Tour 500, während das Turnier in Santiago de Chile zur Kategorie ATP Tour 250 gehörte.

Titelverteidiger im Einzel war Nick Kyrgios, im Doppel gewann die Paarung aus Alexander Zverev und Mischa Zverev den Titel im Vorjahr.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 1.845.265 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.000.845 US-Dollar.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 22. und 23. Februar 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten. 

Folgende Spieler überstanden die Qualifikation spielten im Hauptfeld des Turniers. Dazu kam ein Lucky Loser im Einzel und eine Paarung im Doppel:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 79 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 72 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 52 kB)
 Turnierplan Doppel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 44 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Acapulco